

Geografia
 Ucraina
 Čajkyne – villaggio del Distretto di Novhorod-Sivers'kyj (Oblast' di Černihiv)
 Čajkyne – villaggio del Distretto di Džankoj (Repubblica autonoma di Crimea)
 Čajkyne – villaggio del Distretto di Simferopol' (Repubblica autonoma di Crimea)
 Čajkyne – villaggio del Distretto di Beryslav (Oblast' di Cherson)